-{Asperoris}-
 -{Dorosuchus}-
 -{Euparkeriidae}-
 -{Proterochampsia}-
 -{Archosauria}-
}}

Arhosauriforme (grčki za 'vladajuće guštere', i latinski za 'formu') je klada diapsidnih reptila koja se razvila iz arhosauromorfnih predaka tokom kasnog perma (pre oko 250 miliona godina). Ovu grupu je definisao Žak Gotje (1994) kao kladu koja potiče iz zajedničkih predaka -{Proterosuchidae}- i -{Archosauria}-; Fil Senter (2005) ju je definisao kao najekskluzivniju kladu koja obuhvata -{Proterosuchus}- i -{Archosauria}-.

Relacije 

Ispod je kladogram na bazi rada Nesbita (2011):

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 
 -{Paleos}-
 -{Mikko's Phylogeny Archive}-